Натуральне число 927
 927 рік до нашої ери
 927 рік нашої ери